Evington steht für:
 Evington (Leicester), Stadtteil von Leicester, England
 Evington (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Campbell County, Virginia, USA